Олена Дементьєва була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Мартіна Хінгіс. 

Хінгіс вп'яте виграла турнір, у фіналі перемігши Ану Іванович з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток без боротьби виходять у друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
Draw 

2007
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд